Termenul sterilitate se poate referi la:
 sterilitate (fiziologie) - incapacitate de reproducere pe cale sexuală.
 stare caracterizată prin absența germenilor microbieni;
 starea unui unui zăcământ de minereu sau a unui produs minier de a fi steril.

Vezi și 
 Sterilizare